Název Vodná má více sídel:
 Vodná (Bečov nad Teplou), část města Bečov nad Teplou v okrese Karlovy Vary
 Vodná (Kamenice nad Lipou), část obce Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov

Externí odkazy